Bojowe Szkoły – grupa Szarych Szeregów
 Zespół Blooma (ang. Bloom syndrome) – choroba genetyczna
 Bachelor of Science (BS, B.S., inaczej: BSc, B.Sc., Bc., łac. Scientiæ Baccalaureus) – licencjacki stopień naukowy, przyznawany w państwach anglosaskich
 .bs – domena internetowa Wysp Bahama
 
 BS – klimat pustyń w klasyfikacji klimatów Köppena

Geokodowanie:
 BS – kanton Bazylea-Miasto (Basel-Stadt) w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)